Абаза́ Оле́на Анатоліївна (12 березня 1983, Луцьк) — українська співачка, телеведуча.

Біографія 
Закінчила музичну школу по класу фортепіано. Вступила до Луцького технічного університету (факультет економіки та менеджменту, спеціальність «Менеджмент організацій»). Навчаючись, активно гастролювала як співачка, брала участь у фестивалях, конкурсах і концертах.

Від 2002 року — ведуча на місцевому телебаченні в Луцьку. У 2003 році переїхала до Києва і стала працювала на «5 каналі» з перших днів його заснування ведучою у проекті «5 елемент». Тепер — ведуча «Погоди у світі».

Пісні: «Забудь мене», «Повернись», «Тінь», «Осінь».

Електронні джерела 
 5 канал. Ведучі
 Вічна лучанка Олена Абаза // CITY LIFE. — 2005. — Грудень

Випускники Луцького національного технічного університету
Українські співачки
Українські телеведучі
Телеведучі «5 каналу»